

Geografia 
 Dass – città nello Stato di Bauchi, Repubblica Federale della Nigeria

Persone 
 Baba Dharam Dass – monaco tibetano
 Petter Dass – scrittore, teologo e poeta norvegese
 Ram Dass – pseudonimo dello psicologo statunitense Richard Alpert

Altro 
 DASS –  suite difensiva (Defensive Aids Sub-System) installata su Eurofighter Typhoon